een BitTorrent-client, zie Deluge (software)
 de Engelse naam voor de Potop, een periode in de Poolse 17e-eeuwse geschiedenis
 Deluge (1933), een film van Felix E. Feist met Peggy Shannon en Sidney Blackner over een catastrofale tsunami
 Deluge (band), Nederlandse muziekgroep uit eind jaren '70